Села в України:
 Калюжне — Сумська область, Глухівський район
 Калюжне — Сумська область, Лебединський район

Також 
 Калюжна
 Калюжний